Leboyer peut faire référence à :
 Frédérick Leboyer, gynécologue et obstétricien français, 
 Marion Leboyer, psychiatre française,
 Maurice Lévy-Leboyer, historien français

Âge 16 ans 

Homonymie de patronyme